Mercer County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Mercer County (Illinois)
Mercer County (Kentucky)
Mercer County (Missouri)
Mercer County (New Jersey)
Mercer County (North Dakota)
Mercer County (Ohio)
Mercer County (Pennsylvania)
Mercer County (West Virginia)